XSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di South Caicos, Turks e Caicos
 xsc – codice ISO 639-3 della lingua scitica